

Toponymie

Villes et communes

Lohr am Main, ville de Basse-Franconie dans l'arrondissement de Main-Spessart en Bavière.

Lohr, commune française du Bas-Rhin.

Cours d'eau 
 Lohr, rivière allemande en Hesse et en Bavière.

Entreprises 
 Lohr Industrie, un groupe français créé par Robert Lohr, spécialisé dans la conception et la réalisation de systèmes de transport :
 Modalohr (filiale) ;
 Translohr (ancienne filiale).

Patronyme 

 Aaron Lohr (né en 1976), un acteur américain ;
 John Lohr, un homme politique (néo-écossais) canadien ;
 Marie Lohr (1890-1975), actrice, metteuse en scène et productrice australienne.

 Alexander Löhr (1885-1947), un officier de l'armée de l'air autrichienne, puis un général de la Luftwaffe ;
 Hannes Löhr (né en 1942), un ancien footballeur et entraîneur allemand ;
 Thomas Löhr (né en 1952), un prélat catholique allemand, évêque auxiliaire de Limbourg depuis 2009.